Contea di Wayne o Wayne County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wayne (Carolina del Nord)
 Contea di Wayne (Georgia)
 Contea di Wayne (Illinois)
 Contea di Wayne (Indiana)
 Contea di Wayne (Iowa)
 Contea di Wayne (Kentucky)
 Contea di Wayne (Michigan)
 Contea di Wayne (Mississippi)
 Contea di Wayne (Missouri)
 Contea di Wayne (Nebraska)
 Contea di Wayne (New York)
 Contea di Wayne (Ohio)
 Contea di Wayne (Pennsylvania)
 Contea di Wayne (Tennessee)
 Contea di Wayne (Utah)
 Contea di Wayne (Virginia Occidentale)